Vasilios Pavlidis ist der Name folgender Personen:

* Vasilios Pavlidis (Ringer) (* 1897), griechischer Ringer, Olympiateilnehmer 1920, 1924 und 1928
 Vasilios Pavlidis (Fußballspieler) (* 2002), griechischer Fußballspieler